Joseph-Arpad de Habsbourg-Hongrie, prince palatin de Hongrie, né le  à Budapest et mort le  à Madrid.

Biographie 
Joseph-Arpad de Habsbourg-Hongrie est le fils de Joseph-François de Habsbourg-Hongrie et d'Anne de Saxe. Au décès de son père le , l'archiduc Joseph-Arpad de Habsbourg-Lorraine devint le chef de la Maison palatine de Hongrie. Il sortit diplômé de l'université de Lisbonne au Portugal et possède un baccalauréat en Sciences économiques.

Mariage et descendance 
Le , à Brombach, il épousa Marie de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1935-2018), fille du prince Karl VIII zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg et de Carolina de Conti Rigon et sœur aînée de la femme de son frère cadet, Michel Koloman (1942). De cette union naîtront :
 Joseph-Charles (1957-1957)
 Monique Hélène (1958), en 1996, épouse Charles de Rambures (1968)
 Joseph-Charles (1960) épouse en 1990 la princesse Marguerite de Hohenberg (1963), leurs enfants sont
 Johanna de Habsbourg-Hongrie (née en 1992)
 Joseph de Habsbourg-Hongrie (né en 1994), fiancé en 2022 avec Sophie von Schaesberg (1997)
 Paul Leo de Habsbourg-Hongrie (né en 1996)
 Élisabeth de Habsbourg-Hongrie (née en 1997)
 Marie-Christine (1961), en 1988 épouse Raymond van der Meide (1959)
 André Augustin (1963), en 1994 épouse la comtesse Marie-Christine de Hartzfeldt-Donhoff (1968), leurs enfants sont :
 Friedrich-Cyprian de Habsbourg-Hongrie (né en 1995)
 Pierre de Habsbourg-Hongrie (né en 1997)
 Célina de Habsbourg-Hongrie (née en 1998)
 Maria-Floriana de Habsbourg-Hongrie (née en 2000)
 Benedikt-Alexander de Habsbourg-Hongrie (né en 2005)
 Chrysovalantis de Habsbourg-Hongrie (né en 2010)
 Alexandra Lydia (1965), épouse en 1999 Guillaume de Wit (1965)
 Nicolas-François (1973), épouse en 2002 Eugenia de Calonje Gurrea (1973), leurs enfants sont :
 Nicolas de Habsbourg-Hongrie (né en 2003)
 Sofia Eugenia de Habsbourg-Hongrie (née en 2005)
 Santiago de Habsbourg-Hongrie (né en 2006)
 Maria Carlota de Habsbourg-Hongrie (née en 2010)
 Johannes Maria (1975) épouse en 2009 Gabriela Montenegro (1978), leurs enfants sont :
 Johannes de Habsbourg-Hongrie (né en 2010)
 Alejandro de Habsbourg-Hongrie (né en 2011)
 Ignacio de Habsbourg-Hongrie (né en 2013)

Distinction 
L'archiduc Joseph-Arpad de Habsbourg-Lorraine fut fait chevalier de l’ordre de la Toison d’or () et Capitaine Général de l'Ordre de Vitéz (en) le  (Vitézi Rend negyedik főkapitánya).

Ordre de succession au trône austro-hongrois 
L'archiduc Joseph-Arpad de Habsbourg, chef de la Maison royale de Hongrie et arrière-arrière-arrière-petit-fils de l'empereur Léopold II du Saint-Empire par son cinquième fils, l'archiduc Joseph de Habsbourg-Lorraine, premier comte palatin de Hongrie, l'archiduc Joseph-Arpad se situait à la soixante-huitième place dans l'ordre succession au trône d'Autriche-Hongrie.

Généalogie 
Par son père, l'archiduc Joseph-Auguste de Habsbourg-Hongrie, Joseph-Arpad de Habsbourg-Lorraine est le petit-fils de Joseph de Habsbourg-Hongrie et d'Augusta de Bavière et arrière-petit-fils de Joseph de Habsbourg-Lorraine et de son épouse Clotilde de Saxe-Cobourg-Kohary. Par sa mère, Anne de Saxe, il est le petit-fils de Frédéric-Auguste III de Saxe et de Louise-Antoinette de Habsbourg-Toscane et arrière-petit-fils de Georges  de Saxe et de Marie-Anne de Portugal. Et enfin, il est également l'arrière-arrière-petit-fils de François-Joseph  d'Autriche et de Sissi. Il était chef de la Maison palatine de Hongrie.

Notes et références

Articles connexes 
 Joseph-François de Habsbourg-Hongrie
 Ordre de succession au trône d'Autriche-Hongrie

Archiduc d'Autriche du XXe siècle
Archiduc d'Autriche du XXIe siècle
Joseph-Arpad
Naissance en février 1933
Naissance à Budapest
Chevalier de l'ordre autrichien de la Toison d'or (XXe siècle)
Décès à Madrid
Décès à 84 ans
Décès en avril 2017